Perrigny kan syfta på:
 Perrigny, Jura
 Perrigny, Yonne